Afbeelding (filosofie)
 Afbeelding (wiskunde)
 Illustratie, meestal een visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering
 Computerbestand dat een beeld representeert, zoals een rasterafbeelding of vectorafbeelding 
 Mentale afbeelding, een beeld dat in gedachten vrijwillig opgeroepen en bewerkt kan worden
 Visualisatie, het vertalen van een gedachte naar een beeld, en de overkoepelende benaming voor middelen, die een grafisch beeld geven